C8H10O2 – formula molecolare del creosolo
C8H10O2 – formula molecolare del fenossietanolo
C8H10O2 – formula molecolare del tirosolo

Formule molecolari